Паракас, :

 Паракас (полуостров) — полуостров в Перу
 Паракас (регион)
 Паракас (культура) — археологическая культура в регионе Паракас, Перу
 Паракас (национальный парк) — национальный парк в Перу